Karyes (Athos), een plaats in de Autonome Monastieke Staat van de Heilige Berg op het schiereiland Athos
Karyes (Chios), een plaats op het eiland Chios
Karyes (Peloponnesos) een plaats op de Peloponnesos